Миролюбовка — село в Лозовском районе Харьковской области.
 Миролюбовка — посёлок в Лозовском районе Харьковской области.